Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1957 () проводился в городе Кингстон (провинция Онтарио) c 4 по 8 марта 1957 года. Турнир проводился в 28-й раз. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 17-й раз, в городе Кингстон — впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 6-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Matt Baldwin, это была 2-я победа, предыдущая была в ). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Garnet Campbell), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Reg Stone).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1957
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 1957 году
Март 1957 года